Проспект Фатиха Амирхана () — прямолинейная шестиполосная транспортная магистраль, расположенная в Ново-Савиновском районе города Казани, кратчайшим образом (в перспективе с 2012 года) связывающая центральную часть Казани с Ново-Савиновским и Авиастроительным районами города Казани (через улицу Миля).

Происхождение наименования 
Проспект назван в честь Фатиха Амирхана — татарского писателя и публициста.

История 
В районе, где находится северо-восточная часть проспекта, была обнаружена Савиновская стоянка II, датируемая I тысячелетием до нашей эры. Здесь обнаружены фрагменты лепной керамики, характерной для маклашеевского этапа приказанской культуры.

Первые многоэтажные дома, относящиеся к проспекту Амирхана, были построены в 1973 году.

К 1988 году, возможно ошибочно, улица позиционировалась как меньшая, чем параллельно проходящая улица Адоратского и отмечалась соединяющей проспект Ямашева и улицу Чуйкова

В конце декабря на проспекте был снесён признанный морально устаревшим развлекательный комплекс «Ривьера».

Малое и Большое Казанское кольцо 
Проспект Фатиха Амирхана на отрезке от Моста «Миллениум» до пересечения с улицей Чистопольская входит в состав Малого Казанского кольца.

Проспект Фатиха Амирхана пересекая проспект Хусаина Ямашева по эстакаде фактические пересекает Большое казанское кольцо.

Расположение 
Проспект Фатиха Амирхана пролегает с юга на север, фактически начинаясь на мосту «Миллениум» (южнее улицы Сибгата Хакима) и заканчиваясь на эстакаде над северным внутригородским железнодорожным ходом Казанского отделения Горьковской железной дороги переходя в улицу Миля.

В преддверии Летней Универсиады 2013 года проспект был подвергнут тотальной реконструкции. В частности на пересечении с проспектом Хусаина Ямашева, проспект Ф. Амирхана был пущен по вновь построенной в 2009—2010 годах эстакаде, а на пересечении с улицей Чистопольская проспект Амирхана планируется пустить под строящейся эстакадой. В связи со строительством эстакады Чистопольская-Амирхана, сквозное движение транспорта в сторону моста «Миллениум» и с моста «Миллениум» в сторону Ново-Савиновского района г. Казани — было прекращено на несколько месяцев, а затем возобновлено по временно сделанным проезжим частям.
Проспект также оснащается надземными и подземными переходами с возможными заделами под строительство метрополитена.

Объекты, расположенные на проспекте 
 Памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС — мемориальный комплекс, расположенный в сквере на пересечении с проспектом Ямашева слева.
 № 1 — Гостинично-развлекательный комплекс «Ривьера» (гостиница, аквапарк, кинотеатр и проч) — Амирхана, 1. Торгово-развлекательная часть комплекса снесена в ноябре 2011 года.
 № 1г — Дворец единоборств «Ак Барс»
 № 3 — мечеть «Казан нуры».
 №№ 10а к1, 10а к2 — жилые дома треста № 5 Главтатстроя.
 №№ 20а, 22а — жилые дома управления строительства «Теплоэнергострой-2».
 № 21 — жилой дом треста «Татэлектромонтаж».
 № 23 — жилой дом банка «Татарстан» Сбербанка России.
 № 25 — жилой дом треста № 1 крупнопанельного домостроения.
 № 48 — авторынок.
 № 49 — жилой дом треста «Монтажтермоизделия».
 № 69б — в этом здании располагался ресторан быстрого питания «Макдоналдс»
 № 71 — жилой дом завода ЭВМ.
 № 77 — жилой дом ПО «Оргсинтез».
 № 79 — жилой дом ТЭЦ-3.
 №№ 81, 85 — жилые дома предприятия «Татарэнергоремонт».
 № 91, 93 — жилые дома треста .
 № 109 — жилой дом треста «Горзеленхоз».

Транспорт 
Автобус: 8, 28, 28а, 35, 35а, 43, 54, 55, 74, 74а, 75, 97

Остановки: Сибгата Хакима, Чистопольская, Четаева, Амирхана, Лаврентьева, 39-й квартал, Маршала Чуйкова, Поворот, Библиотека, 25-й квартал

Примечания

Литература 
 «Их именами названы улицы Казани», Казань, Татарское книжное издательство, 1977.
 Амиров К. «Казань: Где эта улица, где этот дом», Казань, 1995.
 Амиров К., Ахметзянова Р., Вениаминов Р. «Казанских улиц имена», Казань, Татарское книжное издательство, 2010.
 

А
А
А
А
Фатиха